Desa Tawangrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 110,66), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,80, long 111,15), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 111,20), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 111,54), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,72), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,49), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 112,45), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,69), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 111,08), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,08, long 112,39), 
 Desa Tawangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 112,00), 

Robotskapade Indonesienförgreningar